Murhakari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Murhakari (ö, lat 61,64, long 21,47), Satakunta, Björneborg, 
 Murhakari (ö, lat 61,80, long 21,42), Satakunta, Björneborg, 
 Murhakari (ö, lat 61,73, long 21,59), Satakunta, Björneborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar